Инци́сс — топоним.

 Инцисс — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Инцисс (приток Тары) — река в Омской области.
 Инцисс (приток Уя) — река в Омской области.